Сокольская слобода — часть города Переславля-Залесского, прежде бывшая слободой.

История 

После 1701 года рядом с Даниловым монастырём образовалась Сокольская слободка на бывшем земельном участке деревни Воргуши.

После 1917 года здесь работали колхоз «Ранний восход», затем «Первое мая». Вместе с другими хозяйствами он вошёл в колхоз имени Ленина, а затем в племенной совхоз «Новоселье». Слобода вошла в границы Переславля в 1965 году.

Источники 

Улицы Переславля-Залесского